Alue Buya (Jangka), een plaats in Indonesië
Alue Buya (Baktiya), een plaats in Indonesië